La Semana Santa de Los Palacios y Villafranca es una fiesta religiosa, donde varias Hermandades y Cofradías sacan a sus Titulares por las calles de la localidad.

Hermandades 
En Los Palacios y Villafranca, cuatro son las hermandades que realizan su estación de penitencia a la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca.

Hermandad de la Borriquita 
Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, San Juan de la Palma y Nuestra Señora de los Ángeles.

Fundación 
La Hermandad de la Borriquita se funda en 1974...

Titulares 
Las imágenes Titulares de la Hermandad son:

Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal

San Juan de la Palma

Nuestra Señora de los Ángeles

Otras imágenes 
Junto a Jesucristo montado en la borriquita lo acompaña la imagen de San Juan de la Palma, San Pedro y Santiago el Mayor. Además de los discípulos, en el misterio se puede ver a los hebreos de Jerusalén, representados por un hombre, un niño y una mujer con niña en brazo, con ramas de olivo en sus manos.

Web oficial 
www.borriquitalospalacios.es

Hermandad de la Veracruz 
Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz, Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilatos y María Santísima de los Remedios.

Fundación

Titulares 
Las imágenes titulares de la Hermandad de la Veracruz son:

Santísimo Cristo de la Veracruz

Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato

María Santísima de los Remedios

Hermandad del Gran Poder 
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad.

Fundación 
Esta Hermandad encuentra sus orígenes fundacionales en el antiguo Hospital de la limpia y pura Concepción de la Villa de Los Palacios a finales del siglo XVI o principios del XVII.

Titulares 
Las imágenes titulares de la Hermandad del Gran Poder son:

Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

María Santísima de la Soledad 

Estación de Penitencia. La Hermandad realiza su Estación de Penitencia a la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca en la mañana del Viernes Santo. Realiza su salida a las 07.30 h (cruz de guía) y la entrada a las 13.30 h (paso de palio)

Cuenta con páginas web oficial: http://www.granpoderlospalacios.blogspot.com.es/

Hermandad Servita 
Antigua, Venerable y Fervorosa Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Misericordia en el Santo Sepulcro.

Fundación 
La Hermandad de los Dolores se funda en 1770

Titulares 
Las imágenes titulares de la Hermandad Servita son:

Nuestra Señora de los Dolores

Santísimo Cristo de la Misericordia en el Santo Sepulcro 

Para + información clicar en el enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Hermandad_Servita_%28Los_Palacios_y_Villafranca%29_%28Sevilla%29 

Los Palacios y Villafranca
Semana Santa en la provincia de Sevilla